Ордино:

 Ордино — одна из семи паррокий Андорры.
 Ордино — деревня Роднинского сельского округа в Старицком районе Тверской области.
 «Ордино» — андоррский футбольный клуб из одноименного города.